Самая красивая:

 Самая красивая — кинофильм, снятый режиссёром Лукино Висконти в 1951 году.
 Самая красивая — российский фильм режиссёра Дмитрия Брусникина, 2005.

См. также 
 Самая красивая жена
 Самая красивая женщина в городе
 Самая красивая женщина в мире